Rosbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Rosbach vor der Höhe, amtlich Rosbach v. d. Höhe, Stadt im Wetteraukreis, Hessen 
 Rosbach (Windeck), Ortsteil und Verwaltungssitz der Gemeinde Windeck im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Rosbach (Braunlauf), rechter Zufluss des Braunlaufs, Provinz Lüttich, Belgien
 Rosbach (Kleine Nister), rechter Zufluss der Kleinen Nister gegenüber Atzelgift, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Rosbach (Lein), linker Zufluss der Lein (zum Neckar) in Kleingartach, Stadt Eppingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Rosbach (Nidda), rechter Zufluss der Nidda bei Nieder-Wöllstadt, Gemeinde Wöllstadt, Wetteraukreis, Hessen

Rosbach ist ein Unternehmensname:
 Rosbach & Risse, Nachfolgeunternehmen des Braunschweiger Damenmodewaren- und Konfektionsgeschäfts Hamburger & Littauer

Rosbach ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Rosbach Andersen (* 1947), dänische Politikerin
 Frederik Rosbach (1940–2002), grönländischer Politiker
 Heinrich Rosbach (1814–1879), deutscher Arzt, Zeichner und Botaniker 
 Marc Fussing Rosbach (* 1995), grönländischer Filmschaffender
 Matthias Rosbach (1784–1859), preußischer Verwaltungsbeamter und kommissarischer Landrat der Landkreise Prüm und Vulkaneifel

Siehe auch:
 Roßbach, siehe dort auch für Rossbach